een glos(se), een aantekening in de marge
een memo, een korte aantekening